3 miejscowości w Polsce: 
 Rosnowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Komorniki 
 Rosnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój 
 Rosnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo